Морумби

 Морумби — округ г. Сан-Паулу.
 Морумби — футбольный стадион в Бразилии, расположенный в Сан-Паулу.
 Морумби — некрополь в г. Сан-Паулу.